Francisco (de) Campos puede referirse a:

 Francisco Campos Coello, (1841-1916), político y escritor ecuatoriano;
 Francisco Campos y Ángeles, (1860-1945), mexicano, obispo de Tabasco, Chilapa y Doara;
 Francisco Campos Coll (1982-), futbolista español;
 Francisco Campos Salamanca (1916-1995), futbolista español;
 Francisco Campos Tocornal (1958-), pintor español;
 Francisco Luís da Silva Campos (1891-1968), jurista y político brasileño.
 Francisco Campos Maya (1972-), psicólogo y formador, Experto en Comportamiento No Verbal y bloguero.

Erróneamente escrito puede referirse a:
 Francisco Camps, político español;